Амфион может означать:

Персонажи древнегреческой мифологии
 Амфион — царь Фив, сын Зевса и Антиопы, брат-близнец Зефа, муж Ниобы.
 Амфион (сын Иасия) — сын Иаса, царь Орхомена.
  — предводитель эпеев.
 Амфион — коринфский олигарх, дед тирана Кипсела.

Топонимы
  — невключённая община в США.
 Амфион-ле-Бен — курорт на берегу Женевского озера в коммуне  во Франции.

Корабли
 Amphion (яхта) — яхта.
  — корабль 5 ранга Королевского военно-морского флота Великобритании.
  — корабль 5 ранга Королевского военно-морского флота Великобритании.
  — фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании.
  — крейсер Королевского военно-морского флота Великобритании.
  — крейсер-скаут типа «Эктив» Королевского военно-морского флота Великобритании.
  — серия подводных лодок Королевского военно-морского флота Великобритании.
  — подводная лодка Королевского военно-морского флота Великобритании.
  — бывший пассажирский лайнер SS Köln.
  — плавучая мастерская, головное судно типа.
  (HMS Amphion) — лёгкий крейсер типа «Линдер».

Другое
 Амфион (журнал) — ежемесячный журнал, издававшийся в Российской империи в XIX веке.
 Амфион (октет) — швейцарский камерный ансамбль, базирующийся в городе Базеле.
  — род насекомых в подсемействе Длинноязычные.
  — кратер на Фебе, спутнике Сатурна.
  — опера Артюра Онеггера.
  — книга Гийома Аполлинера.